

Patronymes 
Kartaïev (masculin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anatoli Kartaïev (1947-), joueur de hockey sur glace russe.
 Vladislav Kartaïev (1992-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe